Лимитан (, мн. число Limitatenses), иногда рипенс (, от Ripa - "берег") — формирование римского войска, выполнявшее функции охраны сухопутных и водных рубежей Римской Империи. 

По составу и численности лимитаны (limitanei) относились к легиону. Лимитаны располагались на приграничной территории, рядом или внутри пограничных укреплений, называемых лимесами (). Основной задачей данных подразделений являлось сдерживание сил противника до подхода основных сил римского войска. В другом источнике указано что солдаты, охранявшие укрепленную границу государства Римского, которая во времена Империи называлась limes или limes imperii, и состояла из широкого и высокого вала и назывались межевые солдаты (milites limitanei). В Восточной империи лимитанеи (limitanei) были специальными пограничными войсками.

История 
Реформы римского общества и государства Диоклетианом и Константином совершенно изменили строй имперских войск. Римское войско стали делить на две большие категории:
 действующую (действующая армия);
 лемитанеи (граничар).

Рипенсы охраняли водные рубежи, такие как побережья больших рек, вроде Дуная, Рейна и других, и к Ripenses также могли относиться команды речного военного флота.

Несмотря на то, что первые лимесы начали строиться уже в конце I века для защиты границ империи от варваров (германцев, славян), лимитаны, как самостоятельные подразделения римской армии, появились лишь после реформ Диоклетиана, в конце III века. Первое упоминание о лимитанах относится к 363 году.

Лимитаны были легче вооружены и хуже обучены, чем легионы регулярной армии, часто использовались для проведения строительных работ, карательных и полицейских операций в районе дислокации. Основой этих легионов была пехота. Они практически не имели в своём составе кавалерии и осадных машин. Численность таких легионов составляла 3 000 — 4 000 человек, в отличие от 5 000 — 6 000 строевых пехотинцев и больших сил кавалерии в строевых легионах.

На время военных действий регулярной армии, строевые легионы которой назывались комитаты, лимитаны, оказавшиеся в районе этих действий, также включались в состав армии. Такие легионы называли псевдокомитаты. С таким статусом легион мог быть задействован в одной или нескольких кампаниях.

Создание лимитанов должно было упрочить границы империи и затруднить многочисленные вторжения варваров на приграничные территории. Однако, на практике, в течение IV века многие боеспособные лимитаны были переведены в разряд псевдокомитатов. Это привело к тому, что с начала V века границы империи начали рушиться под натиском извне. Лимитаны, как боевая единица, перестали существовать вместе с падением Римской империи. Что стало с большинством лимитанов на западе империи — неизвестно.

См. также 

 Римские провинции
 Список римских легионов
 Верхнегерманско-ретийский лимес

Примечания

Литература 
 
 Шарль Мишель Диль, перевод А. Е. Рогинской, «История византийской империи», 1919 год.
 Benjamin Knör. Das spätantike Offizierskorps (4./5. Jahrhundert), Verlag Grin, 2010,
 Michael Whitby. Army and Society i.d. later Roman World, 2007, in: Averon Carneron/B.Ward Perkins/M.Whitby (Hrsg.) The Cambridge Ancient History Nr.14,
 Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsgb.): Erben des Imperiums in Nordafrika. Das Königreich der Vandalen, darin: Yann Le Bohac: Africa in der späten Kaiserzeit, Die Provinz am Vorabend der vandalischen Eroberung, S. 65-78, Verlag P.v.Zabern, Karlsruhe 2009, ISBN 978-3-80534083-0,
Военное строительство

Воинские формирования
Пограничные войска